Мхита́р Гераци́ (; середина XII—начало XIII века) — армянский врачеватель XII века, армянский классик средневековой медицины, автор знаменитой «Утешение при лихорадках», трактатов, энциклопедических работ, в которых он затронул хирургию, диету и психотерапию.

Биография 
Родился в городе Гер (Хой). Учебно-педагогическую медицинскую деятельность проходил в Киликийской Армении. В 1184 году написал знаменитый трактат «Утешение при лихорадках». Был хорошо знаком с греко-эллинистической, римской, византийской, персидской и арабской классической медицинской литературой. Его работы включали психотерапию, хирургию, диетологию и фитотерапию. Гераци поддерживал прогрессивное учение о единстве организма. Рассматривал человека в тесной связи с природой, подчеркивал огромное влияние внешней среды на возникновение болезней, в частности лихорадки. Выдвинул теорию плесневения гуморов при инфекционных заболеваниях. При назначении венозного кровопускания предлагал строго сообразовываться с силами больного. Кожные поры рассматривал как дыхательные и не рекомендовал смазывание кожи разными маслами, широко практикуемыми в ту эпоху. При лечении туберкулеза большое значение придавал усиленному питанию. Обратил внимание на особую категорию болезней, которые являются профессиональными заболеваниями— лихорадку у стекловаров и других рабочих, труд которых связан с огнём. Он же первым указал на значительную положительную роль музыкотерапии и в целом психотерапии в облегчении страданий душевнобольных. Мхитар Гераци теоретически обосновал, что высокая температура является результатом внутренних изменений в организме, что являлось революционной идеей для средневековой медицины. Труд «Утешение при лихорадках» впервые опубликован в 1832 году в Венеции, в 1908 году издан на немецком языке, в 1955 году на русском языке.

Память 
 В Ереване установлен бронзовый бюст Гераци Мхитару (работа скульптора Т. Мирзоян).
 Учреждена Медаль Мхитара Гераци за заслуги в развитии здравоохранения Республики Армения, высокопрофессиональную практическую работу в этой области, а также значительную благотворительную деятельность.
 Барельеф «Врач Мхитар Гераци» (Зал заседаний Национальной академии наук Республики Армения, Ереван, 1958, гипс, скульптор А. Сарксян)
 Имя Гераци присвоено государственному мед. университету.
 Учреждена стипендия для наиболее отличившихся студентов Ереванского мед. университета.

Примечания

Литература 
 

Персоналии XII века
Учёные Средневековья
Учёные XII века
Медики по алфавиту
Средневековые армянские врачи